Хавье́р Ора́сио Пино́ла (; ) — аргентинский футболист, левый защитник.

Карьера

Клубная 
Пинола начинал профессиональную карьеру в клубе «Чакарита Хуниорс», где он провёл два года. В 2002 году Пинола перешёл в «Атлетико Мадрид». Проведя за испанский клуб всего 2 официальных матча за полтора года, зимой 2004 года он отправился в аренду на полтора года в аргентинский «Расинг».

Летом 2005 года Пинола снова отправился в аренду, но на сей раз в немецкий «Нюрнберг». В 2006 году аренда была продлена ещё на год. В сезоне 2006/07 Пинола провёл в чемпионате 33 игры и помог «Нюрнбергу» стать одной из лучших команд по игре в обороне (всего 32 пропущенных гола). Также он помог клубу стать обладателем Кубка Германии 2006/07, сыграв во всех шести матчах и отдав две голевые передачи. Спортивный журнал Kicker признал Пинолу лучшим крайним защитником второго круга сезона 2006/07. Летом 2007 года «Нюрнберг» выкупил у «Атлетико» права на Пинолу и заключил с ним контракт до 2010 года.

Летом 2010 года Пинола продлил контракт с «Нюрнбергом» на три года. В мае 2013 года он снова продлил истекающий контракт до 2015 года. 22 мая 2014 года Пинола продлил контракт с «Клубом» ещё на год, до 2015 года.

В 2015—2017 годах выступал за «Росарио Сентраль». Дважды доходил с «железнодорожниками» до финала Кубка Аргентины, а в сезоне 2016/17 стал вице-чемпионом страны. С 26 июня 2017 года является игроком «Ривер Плейта».

Национальная 
В 2003 году Пинола в составе молодёжной сборной Аргентины выиграл чемпионат Южной Америки.

Летом 2007 года Пинола был впервые приглашен в сборную Аргентины. 2 июня, в матче против сборной Швейцарии, он остался в запасе. 5 июня Пинола дебютировал за сборную в матче против сборной Алжира (4:3), отыграв весь матч.

Пинола попал в состав сборной Аргентины на Кубок Америки 2007, однако позже главный тренер Альфио Басиле заменил его Хуаном Рикельме.

Достижения 
  Вице-чемпион Аргентины (1): 2016/17
  Обладатель Кубка Аргентины (1): 2016/17
  Финалист Кубка Аргентины (2): 2014/15, 2015/16
  Обладатель Суперкубка Аргентины (1): 2018
  Обладатель Кубка Германии (1): 2006/07
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 2018
 Финалист Кубка Либертадорес (1): 2019
 Обладатель Рекопы (1): 2019
 Победитель чемпионата Южной Америки среди молодёжных команд (1): 2003

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Нюрнберга» 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Чакарита Хуниорс»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид B»
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК «Росарио Сентраль»
Игроки ФК «Ривер Плейт»